De samenstelling Eerste Kamer 2007-2011 is een lijst van leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007.

De zittingsperiode ging in op 12 juni 2007 en eindigde op 7 juni 2011.

De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst. Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen 2007

CDA (21 zetels)

VVD (14 zetels)

PvdA (14 zetels)

SP (12 zetels)

ChristenUnie (4 zetels)
 Egbert Schuurman, fractievoorzitter
 Remmelt de Boer
 Flora Lagerwerf-Vergunst
 Roel Kuiper

GroenLinks (4 zetels)
 Tof Thissen, fractievoorzitter
 Jan Laurier
 Britta Böhler
 Tineke Strik

D66 (2 zetels)
 Gerard Schouw, fractievoorzitter
 Hans Engels

SGP (2 zetels)
 Gerrit Holdijk, fractievoorzitter
 Gert van den Berg

Partij voor de Dieren (1 zetel)
 Niko Koffeman, fractievoorzitter

OSF (1 zetel)
 Henk ten Hoeve, fractievoorzitter

Wijzigingen

2007 
 8 september: Düzgün Yildirim (SP) werd door zijn partij geroyeerd, omdat hij weigerde zijn door voorkeurstemmen verworven zetel op te geven. Hij ging op 25 september dat jaar verder als de fractie bestaande uit het lid Yildirim.

2009 
 15 mei: Paul Russell (CDA) diende zijn ontslag in vanwege een veroordeling in een rechtszaak over illegale kunsthandel. Hij werd op 19 mei dat jaar opgevolgd door Geart Benedictus.
 9 juni: Hans Klein Breteler (CDA) verliet de Kamer als gevolg van een interne CDA-afspraak, gemaakt bij zijn benoeming in 2007. Hij werd op 16 juni dat jaar opgevolgd door Anne Flierman.
 14 september: Peter Rehwinkel (PvdA) verliet de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Groningen. Hij werd op 21 september dat jaar opgevolgd door Jan Hamel.
 1 november: Yvonne Timmerman-Buck (CDA) verliet de Eerste Kamer in verband met haar benoeming tot lid van de Raad van State. Op 3 november dat jaar werd Henk Tiesinga als haar opvolger geïnstalleerd. René van der Linden was al op 6 oktober 2009 benoemd als haar opvolger als voorzitter van de Eerste Kamer.

2010 
 16 juni: Gerard Schouw (D66) verliet de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer. Hij werd op 21 juni dat jaar opgevolgd door Boele Staal. De taken van Schouw als fractievoorzitter van D66 werden op 22 juni 2010 overgenomen door Hans Engels.
 14 oktober: Hans Hillen (CDA) en Uri Rosenthal (VVD) verlieten de Eerste Kamer in verband met hun benoeming tot minister in het kabinet-Rutte I. Ze werden opgevolgd door respectievelijk Paul Russell (CDA) op 2 november dat jaar en Menno Knip op 26 oktober 2010. Als fractievoorzitter van VVD werd Rosenthal op 14 oktober 2010 opgevolgd door Fred de Graaf, die deze functie als waarnemend voorzitter uitoefende.

2011 
 22 februari: Loek Hermans volgde Fred de Graaf op als fractievoorzitter van de VVD.

Zie ook 
 Huidige samenstelling Eerste Kamer 
 Huidige samenstelling Tweede Kamer 

Nederlandse politiek in 2007
Nederlandse politiek in 2008
Nederlandse politiek in 2009
Nederlandse politiek in 2010
Nederlandse politiek in 2011
2007-2011